Os desafios da terapia (Ed. Ediouro – 2006) – do original The gift of therapy (2002)- é um livro de Irvin D. Yalom é baseado nos trinta anos em que o autor trabalhou como terapeuta e professor na área de psicanálise, trabalha com a teoria Existencial Humanista. O livro possui 85 textos onde o Autor transcreve situações de terapias e como se portar perante elas, destinado a profissionais da área e para todos os interessados, principalmente para aqueles que estão fazendo terapia ou pretendem fazer.

O livro é considerado pelo Autor um guia onde pretende mostrar que a terapia nada mais é do que um processo onde terapeuta e paciente são considerados parceiros, aumentando assim a eficácia da terapia.

Irvin D. Yalom é também autor de Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer e Mentiras no Divã.

Livros de Irvin D. Yalom
Livros de 2002